Sermaise (Maine-et-Loire)
Sermaise (Essonne)
ook:
Sermaises,  Loiret 
Sermaize, Oise
Sermaize-les-Bains,  Marne